Free Audio Editor () — бесплатный для некоммерческого использования редактор файлов звукозаписи для платформы Windows, ориентированный на работу с двумя дорожками.

При установке программа активно навязывает установить дополнительное ПО, проводит анкетирование, совершенно не нужное для своей функциональности (например, задает вопрос о количестве несовершеннолетних в семье). Удаление программы штатными средствами не происходит полностью: через некоторое время программа всё равно предложит себя обновить.

Возможности программы 
 Создание, импорт и экспорт файлов звукозаписи.
 Отображение файлов звукозаписи в виде формы волны или в виде спектра с возможностью масштабирования.
 Запись (с последующим воспроизведением) с любого доступного источника звука.
 Бесплатная версия Free Audio Editor сохраняет результаты работы только в формат *.wav.

Поддержка форматов звукозаписи 
 Встроенная: MP3, WMA, WAV и OGG

Редактирование и монтаж 
 вырезка
 копирование
 вставка
 вставка из файла
 удаление тишины
 вставка со смешением
 смешение с файлом

Применение эффектов 
 усиление
 задержка
 частоторегуляция (темброблок)
 нарастание и затухание
 фланжер
 зеркальное отражение формы волны
 нормализация
 обратное воспроизведение
 вставка тишины
 протяжка
 вибрато
 эхо

Применение различных фильтров 
 полосно-пропускающий фильтр
 БПФ/FFT фильтр
 фильтр высоких частот
 фильтр высокого шельфа
 фильтр низких частот
 фильтр низкого шельфа
 полосно-заграждающий фильтр

Дополнительные возможности 
 Загрузка видео с YouTube с последующим импортом дорожки звукозаписи
 Поставляемое в комплекте приложение Import Audio from Video также конвертирует звукозапись в форматы: wav, mp3, wma, ogg, aac, m4a, FLAC.

Системные требования

Требования к аппаратной части 
 Процессор 486DX/66 МГц
 128 МБ ОЗУ
 55 МБ пространства на жёстком диске/SSD для установки программы
 Звуковая карта

Требования к программной части 
 Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8
 Желательно наличие установленного набора кодеков K-Lite Codec Pack для чтения различных форматов файлов звукозаписиЖелательно наличие стороннего средства удаления программ и определенной внимательности при установке.   При установке следует быть внимательным, чтобы не согласиться с установкой дополнительного ПО (в т.ч. Avast Antivirus Free). "Магия" заключается  в том,  что при первой установке Free Audio Editor (FAE) в меню окна установки программы помимо кнопки Accept есть только Cancel, и при отказе от установки дополнительного ПО следует прекращение процесса установки. По инерции мышления предпочтительным действием для многих является нажатие Accept.  При повторной попытке установить FAE в меню окна установки программы помимо кнопки Accept появляется и кнопка Decline, и в этом случае удается избежать установки дополнений и потерь времени на последующую очистку.  Установка FAE включает размещение в системной папке C:\Windows\system32 нескольких файлов, в том числе следующих.  NCTAudioInformation2.dll  NCTAudioPlayer2.dll  NCTAudioRecord2.dll  NCTAudioTransform2.dll  NCTAudioVisualization2.dll  NCTTextToAudio2.dll  NCTWMAFile2.dll  NCTAudioCDGrabber2.dll  NCTAudioEditor2.dll  NCTAudioFile2.dll   Если при деинсталляции они не удалились или согласие на удаление файлов было пропущено из неуверенности пользователя перед необходимостью что-либо трогать в системной папке, то их приходится искать и удалять вручную.  В папке автозагрузки (...\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup) появляется ярлык объекта "C:\Program Files (x86)\Free Audio Editor 2019\Free Audio Editor 2019 Update.exe", и следует заметить, что удаление программы FAE использованием деинсталлятора, поставляемого вместе с установленной программой, не очищает эту папку от ярлыка исполняемой программы загрузки обновления, и эта программа будет запускаться при каждом новом запуске системы и предлагать установить обновление .Free Audio Editor даже после удаления программы, как оказывается, отнюдь не полного, как в это можно было бы поверить, читая отчет об "полном удалении программы" штатными средствами.  Попытки удаления Free Audio Editor стандартными инструментами удаления программ Windows приводят к тем же результатам, что и использование деинсталлятора, поставляемого вместе с установленной программой.  В папке C:\Program Files (x86)\Free Audio Editor 2019 после "полного удаления" программы остаются файлы:   Free Audio Editor 2019 Update.exe  goup.exe  version.dat  Для полного удаления требуется дополнительная очистка каталогов автозапуска программ и каталога с программой и соответствующих им записей в реестре.   Например, эту: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Compatibility Assistant\Persisted со значением C:\Program Files (x86)\Free Audio Editor 2019\unins000.exe - 1  Если этого не сделать, то после удаления программы при следующем запуске системы будет появляться крупное окно объявления с предложением обновить Free Audio Editor с кнопкой ОК и без кнопок для отказа от обновления или для сворачивания окна.

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт

__БЕЗ_ИНДЕКСА__
__БЕЗ_ССЫЛКИ_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__

Программное обеспечение для Windows
Звуковые редакторы